Жафре ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баш-Эмпорда. Занимает площадь 6,72 км². Население — 432 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Página oficial del Ayuntamiento de Jafre 
 Información de la Generalidad de Cataluña
 Información del Instituto de Estadística de Cataluña
 Página no oficial de Jafre 

Муниципалитеты Жироны